Monika Smák (née Kulová le  à Kežmarok) est une joueuse slovaque de volley-ball. Elle mesure  et joue au poste de passeuse.

Biographie

Clubs

Palmarès
 Championnat de Slovaquie
 Vainqueur : 1996, 1997, 2005.
Finaliste : 2015.
 Championnat de Pologne
 Vainqueur : 2006, 2004.
Championnat de France
 Vainqueur : 2000, 2001.
Championnat de République tchèque
Vainqueur : 2012.
Coupe de Slovaquie
Finaliste : 2015, 2016.
 Challenge Cup 
Finaliste : 2011.

Article connexe
 Équipe de Slovaquie de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse slovaque de volley-ball
Naissance en août 1973
Naissance à Kežmarok
Naissance en Tchécoslovaquie